Mahazoarivo est le nom de plusieurs communes malgaches : 

 Mahazoarivo (Fandriana)
 Mahazoarivo (Fianarantsoa II)
 Mahazoarivo (Vohipeno)
 Mahazoarivo (Vondrozo)